El topónimo Stretton puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Stretton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Derbyshire;
 dos pueblos en el condado de Staffordshire:
 Stretton, en el distrito de East Staffordshire; o
 Stretton, en el distrito de South Staffordshire.